Clamecy (Aisne)
 Clamecy (Nièvre)

Desambiguações de topônimos